E42 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E42, un sous-marin de la Royal Navy durant la Première Guerre mondiale.

Jeux 
 Défense nimzo-indienne, une ouverture aux échecs selon le code ECO.

Médecine 
 Kwashiorkor avec marasme , d'après la Classification internationale des maladies.

Toponyme 
 Esposizione Universale di Roma, un quartier de Rome qui s'appelait autrefois E42.

Transports 
Route
  Route européenne 42, une route traversant la France, la Belgique et l'Allemagne.

Train
 DR-Baureihe E 42, une série de locomotives électriques de la Deutsche Reichsbahn de la RDA.

Signalisation
 E42. le cartouche à fond rouge caractérisant les routes et les autoroutes du réseau national en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres